Адальбе́рт (; , ст.-анг. Æþelbeorht) — германське чоловіче особове ім'я. Походить від слів adal (шляхетний) і berht (ясний). Інші варіанти — Адельбарт (), Адалберто (), Алберт (), Елберт ().

Особи

Святі 
 Адальберт Магдебурзький (910—981) — перший архієпископ Магдебурзький.
 Адальберт Празький (955—997) — єпископ Празький, святий мученик.

Монархи 
 Адальберт — герцог Верхньої Лотарингії
 Адальберт Баварський
 Адальберт Померанський
 Адальберт Прусський
 Адальберт — маркграф Австрії (1018—1055)

Див. також 
 Адальберт I
 Адальберт II

Топоніми 
 Адельберт — гірський хребет у провінції Маданг, Папуа Нова Гвінея.

Чоловічі імена